Денищук Павло Андрійович — кандидат медичних наук, хірург вищої категорії, Національний секретар ISAPS (Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії) з 2015—2018 рр., співзасновник та член ради директорів USAPS  (Товариства естетичних пластичних хірургів України), засновник першого об'єднаного конгресу для пластичних хірургів та косметологів ICAMPS , автор книги «Містерії пластичної хірургії», youtube-блогер , засновник авторської Школи пластичної хірургії. Вже понад 30 років працює у сфері хірургії, 20 років тому створив і очолив відділення пластичної хірургії в клініці пластичної хірургії та медичного омолодження «АНА-КОСМО». За час роботи в клініці виконав більше 14 000 успішних операцій.

Кар'єра

З 1987 по 1990 працював хірургом-ординатором в Гощанській Центральній районній лікарні Рівненської області, де отримав перший досвід роботи в хірургії. У період з 1990 по 1992 роки хірург Денищук навчається в клінічній ординатурі з хірургії на кафедрі факультету хірургії Київського державного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Після закінчення ординатури стає хірургом вищої категорії. З 1992 по 1997 роки працював хірургом-ординатором Обухівській ЦРЛ. У цей період хірург виконав більше 1500 операцій.

У 1997 році доктор Денищук спільно з партнерами заснував клініку «Ана-Космо», основними напрямками якої є пластична хірургія, медичне омолодження організму, медична косметологія, клітинне омолодження. В цей період проходить очне стажування з пластичної реконструктивної та естетичної хірургії та мікрохірургії на базі РН ЦХРА МН (Російського наукового центру хірургії російської академії медичних наук).

Досягнення

За період з 2003 по 2018 рік доктором Денищуком було зроблено більше 5200 операцій по ринопластиці. Особливістю операцій хірурга Денищука є проведення одночасно операції по корекції зовнішнього носа з поліпшенням носового дихання закритим методом. Майстерніть хірурга в закритій риносептопластиці була відмічена та схвалена професорами ISAPS на міжнародному конгресі ISAPS в Кіото (Японія), де Павло Денищук на прохання міжнародної спільноти виступив із доповіддю про власний досвід пластики носа.

В області жіночих грудей має цілий арсенал різноманітних підходів для вирішення питань різного ступеня складності: від збільшення грудей з використанням ендоскопічної техніки через пахвовий доступ до підтяжки і редукції грудей з мінімальним рубцем. У 2017 році під час конгресу пластичних хірургів Visiting Professor Program III Павло Денищук продемонстрував свою майстерність корекції форми та збільшення імплантами жіночих грудей для більш ніж 100 українських хірургів у прямому ефірі з операційної клініки «Ана-Космо». А у квітні 2018 року Павла Денищука запросили у США поділилися досвідом збільшення жіночих грудей на щорічній конференції American Society of Cosmetic Breast Surgery.

Окрім того, пластичний хірург запатентував авторську методику підтяжки повного обличчя, яку теж високо оцінила міжнародна спільнота хірургів.

Денищук Павло Андрійович розробив і запатентував спеціальну канюлю для лікування первинного гіпергідрозу (потовиділення), а також розробив авторську методику омолодження та підтяжки повного обличчя, яку високо оцінило міжднародне товариство пластичних хірургів Вперше в Україні для діагностики первинного гіпергідрозу впровадив метод газохроматографічного аналізу жирово-кислотного складу ліпідів поту. Це неінвазивний та інформативний метод, який розширює можливості профілактики, діагностики та лікування первинного гіпергідрозу.

Школа пластичної хірургії Павла Денищука

2015 року була започаткована авторська Школа пластичної хірургії Павла Денищука, в рамках якої доктор Денищук навчає молодих пластичних хірургів та демонструє нові методики корекції вже досвідченим хірургам. Однією з переваг Школи є те, що Павло Андрійович допомагає хірургам «поставити руки», практику безпосередньо в операційній. З 2015 року випускниками Школи стали більш ніж 500 пластичних хірургів-послідовників пластичної хірургії Павла Денищука, зокрема і з-за кордону (Ізраїлю, Польщі, Мексики, країн СНД).

ISAPS Visiting Professor Program

2016 року за ініціативи та організації Павла Денищука в Україні вперше відбулася міжнародна науково-практична конференція ISAPS Visiting Professor Program. На особисте запрошення хірурга Денищука протягом 2016—2017 рр. Україну відвідали такі всесвітньо відомі зірки пластичної хірургії, як Оскар Рамірез (США), Константино Мендьєта (США), Алан Фоглі (Франція), Алекс Варпаеле (Бельгія). Нури Селик (Туреччина), які ділились досвідом з українськими хірургами. Особливістю конференції стало те, що іноземні хірурги не тільки ділилися теоретичними знаннями, а й проводили показові операції для українських колег (трансляція операцій здійснювалася з клініки «АНА-КОСМО»). Такий формат навчання, який має попит у прогресивних країнах для підвищення професіоналізму хірургів, покращення безпеки і якості пластичної хірургії, в Україні проводився вперше.

Міжнародний конгрес ICAMPS

У 2018 році Павло Денищук започаткував та провів Міжнародний конгрес для пластичних хірургів та косметологів ICAMPS (International Congress of Plastic Surgeon and Aesthetic Medicine). Вперше в Україні відбувся міжнародний конгрес такого рівня — його відвідали 300 слухачів з 14 країн світу, зокрема із Великої Британії, Іспанії, Чехії, Близького Сходу, країн СНД тощо. На запрошення доктора Денищука на конгресі виступили такі метри, як пластичний хірург Брайян Мендельсон (Австралія), дерматокосметолог Крістофер Роланд Пейн (Велика Британія) тощо (в цілому спікерами конгресу стали спеціалісти з 10 країн світу).

Соціальная діяльність

У 2017 році хірург Денищук створив youtube-блог  «Пластичний хірург Павло Денищук» з метою розповсюдження правдивої інформації про пластичну хірургії серед населення та спростування міфів, породжених в суспільстві. У 2020 році П. Денищук став співавтором книги "Жіночі груди: правда і біль" та співорганізатором ГО "Здоров'я жінок", метою якого є запобігання поширення та профілактика рака грудей у жінок.  У 2022 року приймав участь у військових діях проти Російського вторгнення як військовий медик. Після комісіювання з ЗСУ організовує благодійні лекції за участі іноземних хірургів з метою навчання уркаїнських хірургів реконструктивним операціям, які потребують постраждалі у війні військову та цивільні.

Примітки 

Українські хірурги
Пластичні хірурги